Termenul „Tarapaca” se poate referi la:

Regiunea Tarapaca din Chile
Tarapacá (oraș) din Chile
Tarapacá, Columbia, oraș în Columbia